Der Begriff Musikmedizin steht für

 Musik-Medizin, eine Unterform der Musiktherapie
 gelegentlich synonym für Musikermedizin